Die 38. Rallye Argentinien war der fünfte von 13 FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2018. Die Rallye bestand aus 18 Wertungsprüfungen (WP) und wurde zwischen dem 26. und dem 29. April gefahren.

Bericht 
Nach zehn Bestzeiten bei insgesamt 18 Wertungsprüfungen hatte Ott Tänak die Schotterrallye in Süd-Amerika klar gewonnen. Nachdem er in der Saison 2018 bereits zweimal Zweiter war, in Monte Carlo und auf Korsika, kam für Tänak in Argentinien endgültig der Durchbruch im Toyota-Team.

Thierry Neuville (Hyundai) hat mit dem zweiten Rang im Schlussergebnis und der Bestzeit auf der Powerstage ein paar Punkte auf Tabellenführer Sébastien Ogier (M-Sport) aufgeholt. Der Franzose trat in Argentinien abgesehen von der Bestzeit in WP 2 nie wirklich in Erscheinung. Als Vierter mit 43 Sekunden Rückstand auf den dritten Platz verpasste Ogier das Podium. Eben dieses wurde hinter Tänak und Neuville von Dani Sordo (Hyundai) komplettiert. Ungeachtet dessen führte Ogier die Weltmeisterschaftswertung mit zehn Punkten Vorsprung auf Neuville an zu diesem Zeitpunkt.

Für Citroën hat sich die Reise nach Argentinien nicht gelohnt. Craig Breen, der das Steuer wieder planmäßig von Sébastien Loeb übernommen hatte, überschlug sich am Samstag auf WP 11. Zwar fuhr Breen zunächst weiter, musste aber wenig später aufgeben. Teamkollege Kris Meeke kämpfte zunächst um einen Podestplatz, nach einem Reifenschaden in der WP 15 verlor er viel Zeit. So war Platz sieben für Meeke das Maximum, was für den französischen Hersteller heraussprang. Khalid Al-Qassimi verpasste im dritten Werks-Citroën die Punkteränge.

Für Hyundai lief es hinter Sieger Tänak weitestgehend problemlos wie die Plätze zwei und drei für Neuville und Dani Sordo zeigen. Ganz ohne Zwischenfall kam aber auch das im bayerischen Alzenau ansässige Werksteam des südkoreanischen Herstellers nicht über die Distanz. Andreas Mikkelsen war bis WP 5 der erste Verfolger von Spitzenreiter Tänak gewesen, erlitt auf WP 6 aber einen Reifenschaden. Unterm Strich wurde es für Mikkelsen Rang fünf, zwar holte er gegen Ende der Rallye Zeit auf, doch er verpasste den vierten Platz von Ogier um nur vier Sekunden.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 27 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Argentinien
2018